Jamie Delgado e Jonathan Marray erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Delgado ha fatto coppia con Ken Skupski, arrivando in finale. Marray con Dustin Brown, raggiungendo le semifinali.

Il doppio maschile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Bath 2012, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Martin Fischer e Philipp Oswald, che hanno battuto in finale Delgado e Skupski 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Jonathan Marray (semifinali)
  Johan Brunström /  Philipp Marx (quarti di finale)

  Jamie Delgado /  Ken Skupski (finale)
  Martin Fischer /  Philipp Oswald (campioni)

Tabellone

Note 
 

AEGON Pro Series Bath 2012